Дмитрий Чегодаев:
 Чегодаев, Дмитрий Андреевич (род. 1965) — российский политический и государственный деятель.
 Чегодаев, Дмитрий Николаевич (1875—1967) — российский государственный деятель, революционер. Учёный-химик.